M.C.I. — альбом-сборник песен группы «Аквариум», вышедший как магнитоальбом в 1984г., в 2001 году был выпущен на CD. Студийный бутлег, составленный Тропилло, без ведома БГ. В официальную дискографию группы не входит.

Об альбоме 
MCI сборник забракованных самим «Аквариумом» версий песен, записанных в период с 1979 по 1983 годы, по свидетельству БГ, для «Табу». Ещё до выхода первого заводского тиража с программой «MCI» поклонниками группы было создано своё оформление для CD. Трек-лист на полиграфии самодельного издания отличается от трек-листа издания заводского.

Список композиций предварительного издания (к «празднику» 25-летия Свободной Звукозаписи) 
–30
Марина
Колыбельная
Золотых лошадей
Сентябрь
Платан
Контрданс
Альтернатива
Сторож Сергеев
Небо становится ближе
Песня № 2
Нож режет воду (бонус-трек)

Песни «–30» и «Марина» записаны осенью 1980 года c Евгением Губерманом на барабанах. Записи песен «Золотых лошадей» и «Контрданс» входили в авторский вариант альбома «Акустика», «Платан», «Сторож Сергеев» и «Альтернатива» (в другой версии) — были опубликованы бонус-треками при переиздании фирмой «Союз» альбома «Радио Африка», «Сентябрь» — альбома «Табу». «Песня № 2», посвящённая А. Макаревичу, появилась после выхода фильма «Душа». «Coda» на альбоме — это запись с «неразрешённого» концерта. Вначале бодрый голос объявляет: «Дальше поёт ансамбль Аквариум!», и после небольшой паузы звучит совсем другой голос: «Товарищи, концерт окончен…».

Аннотация к сборнику 
 Пели, пищали, говорили:
Б.Гребенщиков, А. «Дюша» Романов, В. Гаккель, С. Курёхин, А. Тропилло
 Музицировали, скрипели и шумели:
Б.Гребенщиков, А. «Дюша» Романов, В. Гаккель, Е. Губерман, А. Куссуль, С. Курехин, А. Тропилло, М. «Фан» Васильев, П. Трощенков, А. Ляпин, А. Титов, И. Воропаев;
 Крутили ручки, резали и клеили плёнку, ставили микрофоны:
А. Тропилло, В. Глазков, А. Журавлёв;
 Помогали, покрывали, проводили:
Л. Кобрина, В. Кашинский, В. Писчасов.
 Записи произведены в студии «Антроп», г. Ленинград, ул. Панфилова, 23 в 1980—1983 годах.
Звукорежиссёр А. Тропилло.
Сведение и монтаж в мобильной студии MCI, от эл. фидера Ленинградской Филармонии 23-25 июля 1983 года.
Звукорежиссёры А. Тропилло, В. Гладков.
Звукооператор А. Журавлёв.
 Музыка — Б. Г./Аквариум.
 Слова — Б. Г.
 Слава Богу.
(Информация с официального сайта группы)

Список композиций 
 −30 (6:12)
 Марина (4:23)
 Колыбельная (2:24)
 Золотых лошадей (2:30)
 Контрданс (4:02)
 Альтернатива (2:45)
 Сторож Сергеев (3:18)
 Небо становится ближе (6:11)
 Песня № 2 (3:44)
 Сентябрь (5:00)
 Платан (5:27)
 Coda (0:18)

Примечания 

Альбомы группы «Аквариум»
Альбомы 1984 года
Альбомы лейбла «АнТроп»